John McGillivray ist der Name folgender Personen: 

* John McGillivray (Politiker) (um 1770–1855), schottisch-kanadischer Pelzhändler und Politiker 
 John McGillivray (Fußballspieler) (1886–1977), englischer Fußballspieler